Indianapolis 500 1958 (oryg. Indianapolis International Motor Sweepstakes) – 4. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1958, która odbyła się 30 maja 1958 po raz 9. na torze Indianapolis Motor Speedway.

42. Indianapolis 500, 9. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Z pierwszego rzędu startowali Dick Rathmann, Ed Elisian i Jimmy Reece. Elisian stracił kontrolę nad samochodem na zakręcie 3 pierwszego okrążenia, zahaczył o Rathmanna i spowodował kolizję, w której uczestniczyło 15 samochodów. W jej wyniku zmarł Pat O'Connor.

Według A.J. Foyta, samochód O'Connera uderzył w samochód Reece'a, a następnie leciał w powietrzu na wysokości 50 stóp (tj. 15 m), wylądował do góry nogami i zapalił się. Chociaż O'Connor spalił się, lekarz powiedział, że zmarł on na skutek złamania kości czaszki.

Za spowodowanie kolizji Elisian został zawieszony przez USAC.

Lista startowa

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Wyścig Indianapolis 500 nie liczył się do klasyfikacji konstruktorów.

Przypisy

Bibliografia 
 Indianapolis International Motor Sweepstakes 1958

1958 w Formule 1
1958
1958 w Stanach Zjednoczonych